August Thomsen henviser til:

 August Thomsen (kunstner) (1815-1886) – dansk kunstner
 August Thomsen (kemiker) (1834-1894) – dansk kemiker
 August von Thomsen (1846-1920) – tysk admiral